Анри́ Луво́ (, , Сюрезн, От-де-Сен — , Орлеан) — французский автогонщик, участник чемпионата мира Формулы-1 в  и  гг.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Ecurie Rosier
! Talbot LagoT26C-GS
! Talbot4,5 L6
! 

|

|-
!
! Ecurie Rosier
! Talbot LagoT26C
! Talbot4,5 L6
! 

|}

Результаты в 24 часах Ле-Мана

Ссылки 
 

Родившиеся в 1910 году
Умершие в 1991 году
Умершие в Орлеане
Автогонщики Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Talbot-Lago
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции